Stewart är ett namn.

Personer med efternamnet Stewart

A
 Al Stewart (född 1945), brittisk musiker och låtskrivare
 Amii Stewart (född 1956), amerikansk discosångerska
 Andy Stewart (1933–1993), skotsk musiker och komiker
 Anita Stewart
 Anthea Stewart
 Anthony Stewart

B
 Balfour Stewart
 Billy Stewart
 Booboo Stewart
 Breanna Stewart

C
 Charles Stewart
 Charlotte Stewart
 Chelsea Stewart
 Chris Stewart
 Chris Stewart (ishockeyspelare)
 Chris Stewart (politiker)
 Cornelius Stewart
 Crystle Stewart

D
 Danielle Stewart
 Darren Stewart
 David Stewart (Maryland)
 David A. Stewart
 David W. Stewart
 Dennis Stewart
 Donald W. Stewart
 Dugald Stewart
 Donald Martin Stewart
 Donald Ogden Stewart

E
 Earnie Stewart
 Ellen Stewart
 Eric Stewart
 Esmé Stewart, 1:e hertig av Lennox
 Ewan Stewart

F
 Frances Stewart
 French Stewart

G
 Geoffrey Stewart

H
 Henrietta Stewart
 Herbert Stewart

I
  Ian Stewart (friidrottare)
  Ian Stewart (musiker)
 Isabella Stewart Campbell
 Isabella Stewart Gardner

J
 Jackie Stewart
 James Stewart
 James Stewart (basketspelare)
 James Stewart (roddare)
 Jamie Stewart
 Jamie Stewart (Xiu Xiu)
 Jean Stewart
 Jimmy Stewart (racerförare)
 John Wolcott Stewart
 Jon Stewart
 Jordan Stewart
 Josh Stewart

K
 Kerron Stewart
 Kristen Stewart

L
 Lady Janet Stewart
 Lady Jean Stewart
 Larry Stewart
 Leonard Stewart

M
 Martha Stewart
 Mary Stewart (författare)
 Melvin Stewart
 Michael Stewart (politiker)
 Murray Stewart

N
 Nels Stewart

O
 Ossie Stewart

P
 Patrick Stewart
 Paul Stewart (skådespelare)
 Payne Stewart

R
 Ralph E. Stewart
 Raymond Stewart
 Rex Stewart
 Robert Stewart, viscount Castlereagh
 Robert L. Stewart
 Robert Marcellus Stewart
 Rod Stewart
 Ron Stewart
 Rory Stewart

S
 Samuel V. Stewart
 Shannon Stewart
 Stephen Stewart

T
 Tom Stewart
 Tony Stewart
 Tricky Stewart

W
 William M. Stewart
 William W. Stewart
 Wynn Stewart

Se även
Stuart
Steward

Skotska efternamn
Efternamnsförgreningssidor